PWT kann stehen für:
 Personal Wireless Telecommunications, ein nordamerikanischer digitaler Telefoniestandard
 Rogožarski PWT, ein jugoslawisches Schulflugzeug

Abkürzung